Pojem Krvavé pondělí může odkazovat na několik článků:
 Krvavé pondělí (Čenstochová) – Polsko 1939
 Krvavé pondělí (Louisville) – USA 1855
 Krvavé pondělí (manga) – japonský komiks

Související články 
 Krvavá neděle